Grangeville ist ein Census-designated place im Kings County im US-Bundesstaat Kalifornien.

Geschichte 
Grangeville wurde 1874 von James A. Hackett und Peter Kanawyer gegründet. Sie ist die älteste existierende Gemeinde im Kings County.

Lage 
Grangeville liegt im Einzugsgebiet der Stadt Hanford.

Bevölkerung 
Laut dem Census 2010 lebten in Grangeville 469 Menschen. Das Durchschnittsalter in der Stadt betrug 30,6 Jahre. Das geschätzte mittlere Haushaltseinkommen belief sich auf 57.555 US-Dollar.

Klima

Einzelnachweise 

Kings County (Kalifornien)
Gemeindegründung 1874